Charlotte Cooper ha battuto in finale Agnes Morton 6-3, 6-3 nel torneo preliminare, ma la detentrice del titolo Dorothea Douglass ha battuto Charlotte Cooper 6-0, 6-3 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1904